CPK ist eine Abkürzung für:
 Centralny Port Komunikacyjny, Projekt eines polnischen Zentralflughafen in der Woiwodschaft Masowien
Civilinio proceso kodeksas, ein litauisches Zivilprozessgesetzbuch
 Creatin-Kinase (Creatinphosphokinase), ein Enzym, das eine N-Phosphoryl-Gruppe von Phospho-Kreatin auf ADP überträgt
 Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik (IG CPK) s. IG Chemie-Papier-Keramik
 Karotispulskurve
 Prozessfähigkeitsindex CpK, eine Kennzahl zur statistischen Bewertung eines Prozesses
 Coevorden-Piccardie-Kanal, ein Wasserweg der Georgsdorf in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim mit dem niederländischen Coevorden verbindet
 das Molekülmodell nach Corey-Pauling-Koltun, siehe Kalottenmodell
 Calcium-abhängige Proteinkinase, siehe Proteinkinase C

CPK